

Personnalités 
 Alex Ruff (né en 1974), homme politique canadien en Ontario ;
 Camille Ruff (1898-1942) résistant français en Alsace pendant la Seconde Guerre mondiale ; 
 Herbert Ruff (1918-1985) est un compositeur, chef d'orchestre et pianiste d'origine polonaise ;
 Jeanne Ruff 1840-1908) est une photographe française ;
 Lindy Ruff (1960-) est un joueur et un entraîneur de hockey sur glace canadien ;
 Matt Ruff (né en 1965), écrivain américain ;
 Paul Ruff (1913-2000) est un résistant, mathématicien et syndicaliste français.
 Pierre Ruff (1877-1944), correcteur, syndicaliste et militant anarchiste français.
 Pierre-Jean Ruff est un pasteur et un auteur français ayant notamment publié Souffle des quatre vents en 1994, réédité en 2012.
 Thomas Ruff (1958-) est un photographe allemand.
 Thomas Ruff, né en 1969, écrivain et artiste multimédia français, ayant écrit Codex aqualando.

Voir aussi 
 Ruff Ryders est un label new-yorkais, spécialisé dans la musique hip-hop.

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien